Mistrzostwa Świata U-21 w Piłce Ręcznej Mężczyzn 2011 – osiemnaste mistrzostwa świata U-21 w piłce ręcznej mężczyzn, oficjalny międzynarodowy turniej piłki ręcznej o randze mistrzostw świata organizowany przez IHF mający na celu wyłonienie najlepszej męskiej reprezentacji narodowej złożonej z zawodników do lat dwudziestu jeden. Odbył się w dniach 17–30 lipca 2011 roku w greckim mieście Saloniki. Tytułu zdobytego w 2009 roku broniła reprezentacja Niemiec.

Informacje ogólne 
Prawa do organizacji mistrzostw zostały przyznane Grecji na kongresie IHF na początku czerwca 2009 roku, a jej kontrkandydatem była Bośnia i Hercegowina. Hassan Moustafa, prezydent IHF, oraz przedstawiciele organizatora podpisali umowę w marcu 2011 roku. Zawody rozegrano w czterech halach, a nad ich przebiegiem czuwało trzydziestu dwóch arbitrów. W turnieju wystąpiły 24 zespoły, automatycznie do mistrzostw zakwalifikowała się reprezentacja Grecji jako organizator imprezy, a o pozostałe miejsca odbywały się kontynentalne kwalifikacje. W gronie uczestników miejsce przeznaczone dla Oceanii otrzymała następnie Norwegia, zaś Wenezuela zastąpiła Urugwaj. Rozkład gier opublikowano pod koniec czerwca 2011 roku. Losowanie grup odbyło się 16 kwietnia 2011 roku, a reprezentacje zostały podzielone na cztery sześciozespołowe grupy, które w pierwszej fazie rywalizowały w ramach grup systemem kołowym.

Podobnie jak dwa lata wcześniej w zawodach triumfowali Niemcy po finałowym zwycięstwie nad Duńczykami, brąz zdobyli zaś Tunezyjczycy.

Po zakończonym turnieju IHF opublikowała statystyki indywidualne i drużynowe. Zawody transmitowały m.in. TV2, Sport TV, Arena Sport, RTR Sport oraz greckie ET-1, ET-3 i Sport+.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza pucharowa

Mecze o miejsca 1–4

Mecze o miejsca 5–8

Mecze o miejsca 9–12

Mecze o miejsca 13–16

Mecze o miejsca 17–20

Mecze o miejsca 21–24

Klasyfikacja końcowa

Nagrody indywidualne 
Nagrody indywidualne otrzymali:

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Strona IHF 

2011
2011 w piłce ręcznej
2011 w Grecji
Sport w Salonikach
Piłka ręczna w Grecji